San Martino se poate referi la:

 San Martino Agelli, 
 San Martino Alfieri, comună din provincia Asti, Italia
 San Martino al Cimino, 
 San Martino al Tagliamento, comună din provincia Pordenone, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia
 San Martino Buon Albergo, comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia 
 San Martino Canavese, comună din provincia Torino, Italia
 San Martino d'Agri, comună din provincia Potenza, regiunea Basilicata, Italia
 San Martino dall'Argine, comună din provincia Mantova, Italia
 San Martino del Lago, comună în Provincia Cremona, Italia
 San Martino di Finita, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 San Martino di Lupari, comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia
 San Martino di Venezze, comună din provincia Rovigo, regiunea Veneto, Italia
 San Martino in Pensilis, comună în Provincia Campobasso, Molise din sudul Italiei
 San Martino in Rio, comună în Provincia Reggio Emilia, Italia
 San Martino in Strada, comună din provincia Lodi, Italia
 San Martino Sannita, comună din provincia Benevento, regiunea Campania, Italia
 San Martino Siccomario, comună din provincia Pavia, Italia
 San Martino sulla Marrucina, comună din provincia Chieti, regiunea Abruzzo, Italia
 San Martino Valle Caudina, comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia